Хро́мов (Хро́мова) — русская фамилия. Известные носители:

Хромов 
 Хромов, Артём Михайлович (род. 1985) — российский общественный деятель, председатель Российского студенческого союза.
 Хромов, Борис Кондратьевич (1918—1966) — Герой Советского Союза.
 Хромов, Валентин Константинович (1933—2020) — русский поэт, эссеист и стиховед.
 Хромов, Василий Тихонович (1892—1920) — русский рабочий, большевик, революционер.
 Хромов, Гавриил Сергеевич (1937—2014) — советский и российский астроном.
 Хромов, Данил Дмитриевич (род. 2002) — российский футболист, нападающий.
 Хромов, Иван Андреевич (1897—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хромов, Михаил Борисович (род. 1964) — российский предприниматель.
 Хромов, Никита Акимович (1892—1934) — российский и советский футболист.
 Хромов, Николай Дмитриевич (род. 1946) — советский боксёр и российский тренер по боксу.
 Хромов, Олег Ростиславович (род. 1962) — российский историк искусства, специалист в области истории книги, академик РАХ (2013).
 Хромов, Олег Юрьевич (1966—2006) — российский поэт, композитор и исполнитель своих песен.
 Хромов, Пётр Филиппович (1904—1942) — русский советский поэт, очеркист и прозаик.

Хромова 
 Хромова, Елена Афанасьевна (1925—2015) — советская и российская актриса.
 Хромова, Лариса Николаевна (1940—2020) — советская и молдавская актриса.
 Хромова, Татьяна Николаевна (род. 1980) — казахстанская спортсменка.

См. также 
 Улица Хромова — название улиц.